1936/37 was het vijfde seizoen van de Divizia A en het 25ste kampioenschap van Roemenië. Door de uitbreiding in het volgend seizoen met acht clubs, degradeerde er geen enkel team.

Eindstand 

1 CFR Boekarest veranderde na de twaalfde speeldag de naam in Rapid Boekarest.

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1936/37 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen